Riocabado kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Riocabado (ort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Riocabado (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar